Big Sandy kan syfta på följande platser:

USA 

 Big Sandy, Tennessee, ort, Benton County, 
 Big Sandy, Texas, ort, Upshur County, 
 Big Sandy, West Virginia, ort, McDowell County, 
 Big Sandy, Montana, ort, Chouteau County,